Palmenstrand steht für
Palmenstrand von Preveli, Südküste von Kreta
Palmenstrand von Vai, Ostküste von Kreta